Valcheta (departement), departement in provincie Río Negro, Argentinië
Valcheta (Río Negro), plaats in gelijknamige departement in provincie Río Negro, Argentinië